Kondenzor může být :

 kondenzor (optika) – optická soustava čoček či zrcadel, která soustřeďuje světelné paprsky do jednoho místa nebo je naopak rozptyluje
 kondenzor mikroskopu
 kondenzor zpětného projektor
 kondenzor fotografického zvětšováku

 kondenzor (lingvistika) – mluvnický prostředek sloužící k větné kondenzaci, zhuštění výrazu ve větě